Арбека ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гарригес. Занимает площадь 58,29 км². Население — 2469 человек (на 2010 год).

В муниципалитете находится крепость Виларс де Арбека.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Льейды